Józef Szaniawski (zm. przed 1729) – skarbnik łucki, wojski lubelski
 Józef Szaniawski (zm. 1808) – opat wąchocki, konfederat targowicki
 Józef Kalasanty Szaniawski (1764-1843) – polski filozof i działacz polityczny
 Józef Szaniawski (1944–2012) – polski politolog, sowietolog, dziennikarz

Zobacz też 
 Szaniawski